Плодоро́дне (до 1945 року — Коктеїн, Коктеїн-Берлін; ) — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.

Примітки 

 Немцы России. Населенные пункты и места поселения: энциклопедический словарь.